

Patronyme 

 Alain Cahen (1950-1978), écrivain français ;
 Albert Cahen (1846-1903), compositeur de musique français ;
 Albert Cahen (1877-?), escrimeur français ;
 Albert Cahen (1857-1937), pédagogue et haut fonctionnaire français ;
 Alfred Cahen (1929-2000), diplomate belge et haut fonctionnaire ;
 Claude Cahen (1909-1991), historien et orientaliste français ;
 Coralie Cahen (1832-1899), philanthrope française, épouse de Mayer Cahen, belle-fille de Moïse Cahen ;
 Cyrille Cahen (1932-2021), psychiatre, psychothérapeute et écrivain français ;
 Daniel Cahen (?-), préhistorien belge, directeur ad interim de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique (1988-2006) ;
 Édouard Cahen (1837-1892), journaliste français ;
 Émile Cahen (1839-1916), rabbin français ;
 Émile Cahen (1874-1941), helléniste français ;
 Ernest Cahen (1828-1893), compositeur français ;
 Eugène Cahen (1865-1941), mathématicien français ;
 Fabien Cahen (1973-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Faton Cahen (1944-2011), musicien français ;
 Gershon Cahen (1923-2001), rabbin orthodoxe français ;
  ;
 Laura Cahen (1990-) à Nancy, auteure-compositrice-interprète française ;
 Maurice Cahen (1884-1926), linguiste français ;
 Mayer Cahen (1823-1867), médecin français, fils de Moïse Cahen, époux de Coralie Cahen et frère de Madame Moriss ;
 Moïse Cahen (1785-1852), médecin, président du Consistoire israélite de Paris, père de Mayer Cahen et de Madame Moriss, beau-père de Coralie Cahen ;
 Michel Cahen (1953-), historien français ;
 Michèle Cahen (1941-), avocate française ;
 Oscar Cahén (1916-1956), peintre et illustrateur canadien ;
 Robert Cahen (1945-), compositeur de musique et vidéaste français ;
 Roland Cahen (1914-1998), analyste, fondateur de la Société française de psychologie analytique et traducteur de plusieurs œuvres de Carl Gustav Jung en français ;
 Roland Cahen (1958-), compositeur de musique français ;
Rosine Cahen (1828-1875), photographe sous le nom de Madame Moriss, fille de Moïse Cahen et sœur de Mayer Cahen ;
 Samuel Cahen (1796-1862), journaliste et hébraïsant français, premier traducteur de la Bible hébraïque en français ;
Thérèse Cahen (1897-1944), directrice de l'orphelinat juif de Saint-Mandé, morte à Auschwitz avec les enfants dont elle avait la charge ;

Nom composé 
 Louis Cahen d'Anvers (1837-1922), banquier français ;
 Georges Cahen-Salvador (1875-1963), haut fonctionnaire français ;
 Jean Cahen-Salvador (1908-1995), haut fonctionnaire et industriel français.
Patronyme juif